Dies ist eine alphabetische Liste von Radwegrouten in Österreich.

Weblinks 
 Openstreetmap-Wiki-Project Austria/Radfernwege

Einzelnachweise 

!
Osterreich